

Osoby
 Adriano (ur. 1982), właśc. Adriano Leite Ribeiro – brazylijski piłkarz
 Elivelto, Elivelton "Elivelto" Ribeiro Dantas – brazylijski piłkarz
 Júnior Moraes, właśc. Aluísio Chaves Ribeiro Moraes Júnior – ukraiński piłkarz
 Oscar Niemeyer, właśc. Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho – brazylijski architekt 
 Alex Ribeiro – brazylijski kierowca Formuły 1
 Alexandre Ribeiro − brazylijski grappler oraz zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA)
 Alfonso Ribeiro – amerykański aktor i reżyser
 Alípio de Miranda Ribeiro – brazylijski zoolog
 Amauri Ribeiro – brazylijski siatkarz
 Anderson Ribeiro – brazylijski piłkarz
 André Ribeiro – brazylijski kierowca wyścigowy
 André Felipe Ribeiro de Souza – brazylijski piłkarz
 António Carlos Ribeiro Campos – portugalski polityk
 Antônio de Assis Ribeiro – brazylijski duchowny katolicki, biskup pomocniczy Belém do Pará
 António Ribeiro – portugalski duchowny katolicki, kardynał, patriarcha Lizbony 
 António Ribeiro (piłkarz) – kanadyjski piłkarz
 Antônio Ribeiro de Oliveira – brazylijski arcybiskup
 Aquilino Ribeiro – portugalski pisarz
 Arethusa Ribeiro – brazylijska zapaśniczka i judoczka
 Bernardim Ribeiro – pisarz i poeta portugalski
 Cafú (ur. 1993), właśc. Carlos Miguel Ribeiro Dias – portugalski piłkarz grający w Polsce
 Caio Ribeiro Decoussau – piłkarz brazylijski
 Carlos Eduardo Duarte Ribeiro – piłkarz brazylijski
 Catarina Ribeiro – portugalska lekkoatletka specjalizująca się w biegach długich
 Christian Ribeiro – walijski piłkarz
 Cipriano Ribeiro Freire – polityk portugalski
 Dodô (ur. 1992), właśc. José Rodolfo Pires Ribeiro – brazylijski piłkarz
 Éderson Alves Ribeiro Silva – brazylijski piłkarz 
 Edmur Pinto Ribeiro – piłkarz brazylijski
 Édson Ribeiro – brazylijski lekkoatleta specjalizujący się w krótkich biegach sprinterskich
 Eduardo Ribeiro dos Santos – brazylijski piłkarz
 Ernâni Ribeiro Guimarães – piłkarz brazylijski
 Everton Ribeiro – brazylijski piłkarz
 Fabiano Ribeiro de Freitas – brazylijski piłkarz
 Fernanda Ribeiro – portugalska lekkoatletka, specjalizująca się w biegach na długich dystansach
 Fernando Ribeiro – portugalski wokalista i poeta
 Gilberto Ribeiro Gonçalves – brazylijski piłkarz
 Gilton Ribeiro – brazylijski piłkarz
 Ivo Ribeiro Soares – piłkarz brazylijski
 Jorge Ribeiro – portugalski piłkarz
 José Pinto Ribeiro – portugalski prawnik i polityk
 José Ribeiro (ur. 1957) – portugalski piłkarz
 José Ribeiro (ur. 1964) – piłkarz portugalski
 José Ribeiro e Castro – portugalski prawnik i polityk
 José Ronaldo Ribeiro – brazylijski duchowny katolicki, biskup Formosy 
 Julio Cesar Moreira Ribeiro – brazylijski piłkarz
 Lais Ribeiro – brazylijska modelka
 Luis Ribeiro – brazylijski muzyk
 Luis Gatty Ribeiro – boliwijski piłkarz
 Luís Ribeiro Pinto Neto – piłkarz brazylijski
 Maniche (piłkarz), właśc. Nuno Ricardo Oliveira Ribeiro – portugalski piłkarz
 Marco Aurélio de Araujo Ribeiro – brazylijski futsalista
 Marcos Paulo Souza Ribeiro – brazylijski piłkarz
 Miguel Ângelo Freitas Ribeiro – brazylijski duchowny katolicki, biskup Oliveiry
 Mike Ribeiro – kanadyjski hokeista
 Moisés Ribeiro Santos – brazylijski piłkarz
 Octavio Barbosa Ribeiro – portugalski wioślarz
 Paulo Marcos de Jesus Ribeiro – brazylijski piłkarz 
 Paulo de Almeida Ribeiro – brazylijski piłkarz i trener
 Policarpo Ribeiro de Oliveira – brazylijski piłkarz
 Raimundo Nonato de Lima Ribeiro – brazylijski piłkarz
 Renato Ribeiro Calixto – brazylijski piłkarz
 Riad Ribeiro – brazylijski siatkarz
 Ricardo Cavalcante Ribeiro – brazylijski piłkarz
 Ricardo Ribeiro Fernandes – portugalski piłkarz
 Rodrigo Ribeiro – brazylijski kierowca wyścigowy 
 Serafim Pinto Ribeiro – piłkarz brazylijski
 Sérgio Ribeiro – portugalski polityk
 Sofia Ribeiro – portugalska nauczycielka, działaczka związkowa i polityk 
 Sylvio Vidal Leite Ribeiro – piłkarz brazylijski
 Vítor Ribeiro – brazylijski zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA) oraz brazylijskiego jiu jitsu
 Cleiton Xavier, właśc. Cleiton Ribeiro Xavier – brazylijski piłkarz

Inne 
 Barra do Ribeiro – miasto i gmina w Brazylii
 Estádio João Ribeiro – stadion piłkarski, w Tocantinópolis, Tocantins, Brazylia
 Estádio Juca Ribeiro – stadion piłkarski, w Uberlândia, Minas Gerais, Brazylia
 Estádio Luiz Ribeiro Coutinho – stadion piłkarski w Sapé, Paraíba, Brazylia
 Estádio Proletário Sabino Ribeiro – stadion piłkarski, w Aracaju, Sergipe, Brazylia
 Estádio Raimundo Ribeiro de Souza – stadion piłkarski w Boa Vista, Roraima, Brazylia